Baixo Alentejo puede referirse a:

 Baixo Alentejo (subregión) — subregión estadística (NUTS III) de Portugal.
 Baixo Alentejo (provincia) — antigua provincia portuguesa.

Véase también
 Alto Alentejo
 Alentejo